Deutsche Tourenwagen Masters 2014 – dwudziesty ósmy sezon serii DTM a zarazem piętnasty po jej wznowieniu w 2000 roku.

Kierowcy

Zmiany

Kierowcy

Debiutanci 
 Nico Müller: International Draco Racing (Formuła Renault 3.5) → Audi Sport Team Rosberg
 António Félix da Costa: Arden Caterham (Formuła Renault 3.5) → BMW Team MTEK
 Maxime Martin: FIA GT Series, FIA World Endurance Championship, Blancpain Endurance Series, American Le Mans Series → BMW Team RMG
 Witalij Pietrow: Caterham F1 Team (Formuła 1) → Mücke Motorsport

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Dirk Werner: BMW Team Schnitzer → BMW Team RLL (United Sports Car Championship)
 Roberto Merhi: HWA Team → Zeta Corse (Formuła Renault 3.5)
 Edoardo Mortara: Audi Sport Team Rosberg → Audi Sport Team Abt Sportsline
 Filipe Albuquerque: Audi Sport Team Rosberg → European Le Mans Series, FIA World Endurance Championship, United Sports Car Championship
 Jamie Green: Audi Sport Team Abt Sportsline → Audi Sport Team Rosberg
 Martin Tomczyk: BMW Team RMG → BMW Team Schnitzer
 Andy Priaulx: BMW Team RMG → BMW Team RLL (United Sports Car Championship)
 Pascal Wehrlein: Mücke Motorsport → HWA Team
 Miguel Molina: Phoenix Racing → Audi Sport Team Abt Sportsline
 Marco Wittmann: BMW Team MTEK → BMW Team RMG
 Timo Scheider: Audi Sports Team Abt → Audi Sport Team Phoenix

Kierowcy z przeszłością w serii 
 Paul di Resta: Force India F1 (Formuła 1) → HWA Team

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespółów

Klasyfikacja konstruktorów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2014 w sportach motorowych
2014 w Niemczech
2014 na Węgrzech
2014 w Rosji
2014 w Austrii
2014 w Holandii